Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина () — высшее учебное заведение в г. Бресте.

История 
Постановлением Совета Народных Комиссаров БССР от 6 июня 1945 года утверждено решение об учреждении учительского института в Бресте. Он начал свою деятельность в августе 1945 года. В 1949 году институту присвоено имя А. С. Пушкина в честь 150-летия со дня рождения поэта, а в 1950 году постановлением Совета Министров СССР открыт Брестский государственный педагогический институт, который в 1995 году преобразован в Брестский государственный университет (имя А. С. Пушкина присвоено в 1999 году).

Сведения 
Для поступления в университет необходимо успешно сдать централизованное тестирование. Действует бакалавриат, магистратура и аспирантура. В университете работает редакционно-издательский отдел. Издаётся газета «Берасцейскі универсітэт», научно-теоретический журнал «Вестник Брестского университета».

Подготовка специалистов осуществляется по 9 профилям: «Педагогика», «Естественные науки», «Гуманитарные науки», «Социальная защита», «Техника и технологии», «Коммуникации Право. Экономика Управление. Экономика и организация производства», «Экологические науки», «Общественное питание. Бытовое обслуживание», «Физическая культура Туризм и гостеприимство».

На 52 кафедрах университета работают около 560 преподавателей, среди которых 20 докторов наук и профессоров, 240 кандидатов наук и доцентов.

Структура 
В структуре университета 10 факультетов:
 факультет естествознания;
 географический факультет;
 исторический факультет;
 физико-математический факультет;
 психолого-педагогический факультет;
 социально-педагогический факультет;
 факультет иностранных языков;
 факультет физического воспитания;
 филологический факультет;
 юридический факультет.

Факультет иностранных языков 
Факультет создан 1 октября 1994 года, когда по инициативе ректора проф. Степановича В. А. была открыта специальность с иностранным языком. Первый набор на специальность «Русский язык и литература» с дополнительной специальностью «Английский язык» составил 25 человек.

Подготовка студентов осуществляется по 4 специальностям:
 «Английский язык. Немецкий язык»;
 «Немецкий язык. Английский язык»;
 «Современные иностранные (английский, немецкий) языки (преподавание)» со специализацией «Компьютерная лингвистика»;
 «Современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание)» со специализацией «Компьютерная лингвистика».

Ректоры 
 Чесновский, Мечислав Эдвардович (ноябрь 2002 — май 2014);
 Сендер, Анна Николаевна (с 3 мая 2014).

Известные выпускники 
 Бельская, Ольга Ивановна (род. 1979) — белорусский художник.
 Богдасаров, Максим Альбертович (род. 1973) — белорусский геолог.
 Купреев, Николай Семёнович (1937—2004) — белорусский советский поэт и прозаик.
 Нестеренко, Юлия Викторовна (род. 1979) — белорусская легкоатлетка.
 Рязанов, Алесь (1947—2021) — белорусский поэт и переводчик.
 Строкач, Пётр Павлович (1937—2017) — белорусский учёный.
 Шмидт, Вильям Владимирович (род. 1969) — российский религиовед и историк религии.

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета

Появились в 1945 году в СССР
Университеты Бреста
Учебные заведения, названные в честь Александра Пушкина